US Open 2019 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania mają miejsce pomiędzy 19–23 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2019
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet